Drucker puede referirse a:

 Leon Drucker, contrabajista estadounidense.
 Peter F. Drucker, abogado austriaco.
 René Drucker Colín, científico mexicano.